Román Fernando Martínez, mais conhecido como Román Martínez (Morón, 27 de março de 1983), é um futebolista argentino que atua como meia. Atualmente, joga pelo San Lorenzo.

Naturais de Morón
Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Arsenal Fútbol Club
Futebolistas do Club Atlético Tigre
Futebolistas do Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona
Futebolistas do Club Deportivo Tenerife
Futebolistas do Club Estudiantes de La Plata
Futebolistas do Club Atlético Lanús
Futebolistas do Club Atlético San Lorenzo de Almagro
Futebolistas do Club Atlético Aldosivi